Broşteni több romániai település lehet:

 Broşteni, Argeş megye, Aninoasa község
 Broşteni, Argeş megye, Costeşti község
 Broşteni, Botoşani megye
 Broşteni, Dâmboviţa megye, Bezdead község
 Broşteni, Dâmboviţa megye, Produleşti község
 Broşteni, Dâmboviţa megye, Vişina község
 Broşteni, Gorj megye
 Broşteni, Ialomiţa megye
 Broşteni, Iaşi megye
 Krassóborostyán vagy Brostyán, Krassó-Szörény megye
 Broşteni, Mehedinţi megye
 Broşteni, Neamţ megye
 Broşteni, Olt megye
 Broşteni, Suceava megye
 Broşteni, Suceava megye, Drăguşeni község
 Kiskerék, Szeben megye
 Broşteni, Vaslui megye
 Broşteni, Vâlcea megye
 Broşteni, Vrancea megye